Департамент Транкас  () — департамент в Аргентине в составе провинции Тукуман.

Территория — 2862 км². Население — 15,5 тыс.человек. Плотность населения — 5,4 чел./км².

Административный центр — Транкас.

География 
Департамент расположен на севере провинции Тукуман.

Департамент граничит:
 на севере — с провинцией Сальта
 на востоке — с департаментом Буруйяку
 на юге — с департаментом Тафи-Вьехо
 на западе — с департаментом Тафи-дель-Валье

Административное деление
Департамент включает 4 муниципалитета:

Транкас
Сан-Педро-де-Колалао
Тапия
Чороморо

Важнейшие населенные пункты

Примечания 

Департаменты провинции Тукуман